Petelin ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Petelin (* 1983), russischer Kosmonaut
 Gregor Petelin (* 1974/1975), deutscher Footballspieler